Francesc Colomer Estruch (Vic, 1997), actor català
 Francesc Colomer Sánchez (Benicàssim, 1966), polític valencià